Il singolare del torneo di tennis Kroger St. Jude International 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jim Courier che ha battuto in finale Todd Martin 5-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Jim Courier (Campione)
 Todd Martin (quarti di finale)
 Andre Agassi (quarti di finale)
 MaliVai Washington (secondo turno)
 Francisco Clavet (secondo turno)
 Amos Mansdorf (semifinali)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Paul Haarhuis (secondo turno)

 Andrej Česnokov (quarti di finale)
 Jonathan Stark (terzo turno)
 Luiz Mattar (secondo turno)
 David Wheaton (secondo turno)
 Jaime Oncins (terzo turno)
 Jim Grabb (secondo turno)
 Brett Steven (terzo turno)
 Renzo Furlan (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kroger St. Jude International 1993